Пеньюэлес () — водохранилище в провинции Вальпараисо области Вальпараисо Чили.

Общие сведения 
Водохранилище расположено в 19 км к юго-востоку от города Вальпараисо, и 100 км к западу от Сантьяго.

Объём составляет 0,025 км³, высота над уровнем моря — 335 метров. Средняя годовая температура воды составляет +14 °C, среднее количество осадков — 520 мм в год.

Было сооружено в конце девятнадцатого века по распоряжению президента Федерико Эррасуриса Саньярту, в период с 1895 по 1900 год для обеспечения питьевой водой города Вальпараисо, особенно в летние месяцы.

В 1952 году водоём включен в заповедник Лаго-Пеньюэлес под управлением национальной лесной корпорации. В 1985 году ЮНЕСКО объявило эту территорию биосферным заповедником.

Флора 
Список флоры прилежащих территорий:

 Acacia caven (Molina) Molina Espino
 Acacia dealbata Link Aromo
 Acacia melanoxylon R. Br. Aromo australiano
 Aristotelia chilensis (Molina) Maqui
 Baccharis linearis (Ruiz et Pav.)Pers. Romerillo
 Baccharis salicifolia (Ruiz et Pav.)Pers. Chilca
 Bidens aurea (Aint) Sherff Falso Té
 Carduus sp. Cardo
 Cestrum parqui L’Herit. Palqui
 Chenopodium ambrosioides L. Paico
 Chusquea cumingii Nees Quila, coligüe
 Cichorium intybus L. Achicoria
 Conium maculatum L. Cicuta
 Convolvulus arvensis L. Correhuela
 Crataegus monogyna Jacq. Peumo alemán
 Cryptocarya alba (Molina) Looser Peumo
 Cydonia oblonga Mill. Membrillo
 Eryngium paniculatum Cav. et Domb. ex Delar. Cortadera
 Eschscholzia californica Cham. Dedal de oro
 Eucalyptus globulus Labill. Eucalipto
 Eupatorium salvia Colla Salvia macho
 Ficus carica L. Higuera
 Fumaria capreolata L. Flor de la culebra
 Galega officinalis L. Galega
 Galinsoga parviflora Cav. Galinsoga
 Geranium berterianum Colla. Core-core
 Hedera helix L. Enredadera
 Hydrangea sp. Hortensia
 Hypochaeris radicata L. Hierba del chancho
 Lithrea caustica (Molina) Hook et Arn. Litre
 Lobelia excelsa Bonpl. Tabaco del diablo
 Ludwigia peploides (Kunth) Raven Duraznillo de agua
 Luma chequen (Molina) Arrayan chequen
 Lupinus arboreus L. Altramuz
 Malva nicaensis All. Malva
 Marrubium vulgare L. Matico
 Matricaria chamomilla L. Manzanilla
 Maytenus boaria Molina Maitén
 Mentha aquatica L. Hierba buena
 Mentha piperita L. Menta
 Muehlenbeckia hastulata (J.E.Sm.) I.M.Johnst. Quilo
 Myoschilos oblongum Ruiz et Pav. Orocoipo
 Nicotiana glauca Grah. Palquiextranjero
 Oxalis perdicaria (Molina) Bertero Flor de la perdiz
 Peumus boldus Molina Boldo
 Phoenix canariensis Chabaud Palma canaria
 Pinus radiata D. Don Pino
 Plantago lanceolata L. Siete venas
 Polygonum persicaria L. Duraznillo
 Populus nigra L. Álamo
 Proustia pungens (D. Don) Huañil
 Psoralea glandulosa L. Culén
 Raphanus sativus L. Rábano
 Rapistrum rugosum (L.) All Rapistro
 Retanilla trinervia (Gillies & Hook.) Hook. & Arn. Tevo
 Rosa rubiginosa L. Rosa mosqueta
 Rubus ulmifolius Schott. Zarzamora
 Rumex acetosella L. Vinagrillo
 Rumex crispus L. Lengua de vaca
 Salix viminalis L. Sauce mimbre
 Schinus latifolius (Gill. ex Lindl.) Molle
 Schoenoplectus californicus (C.A. Mey.) Steud. Totora
 Sisymbrium orientale L. Mostacilla
 Solanum furcatum Dunal ex Poir. Hierba mora
 Solidago chilensis Meyen Fulel, Huellen
 Sonchus asper L. Hill. Ñilhue
 Sonchus oleraceus L. Cerrajilla
 Taraxacum officinale Webber Diente de León
 Teline monspessulana L.C. Koch. Retama
 Typha angustifolia L. Vatro
 Trifolium repens L. Trébol
 Tristerix corymbosus (L.) Kuijt Quintral
 Tristerix tetrandrus (Ruiz. et Pav.) Martius Quintral
 Verbena bonariensis L. Verbena
 Vinca major L. Vinca mayor

Примечания 

Водохранилища Чили
География области Вальпараисо